Государственный комитет по плановому деторождению КНР () — орган исполнительной власти Китая, ответственный за проведение национальной демографической политики с 1980-х до 2010-х гг., в частности, реализации установки «одна семья - один ребёнок».

Был создан в 1981 году, в 2003 году переименован в Государственный комитет по народонаселению и плановому деторождению. В марте 2013 года, на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва был объединён с министерством здравоохранения в Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Комитетом руководил министр, у которого было четыре заместителя.

Руководители

См. также 
 Планирование семьи
 Одна семья - один ребёнок
 Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР

Примечания

Ссылки 
 National Population and Family Planning Commission Official Website

Министерства Китайской Народной Республики
Политика Китая
Население Китая
Контроль рождаемости
Демографическая политика